Fårtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Fårtjärnen, Dalarna, sjö i Ludvika kommun, 
Fårtjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun, 
Fårtjärnen, Västerbotten, sjö i Norsjö kommun, 
Fårtjärnen (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun, 
Fårtjärnarna (Lycksele socken, Lappland, 721060-161349), sjö i Lycksele kommun,  (4,87 ha)
Fårtjärnarna (Lycksele socken, Lappland, 721080-161308), sjö i Lycksele kommun, 
Fårtjärnen, Lappland, sjö i Åsele kommun,  (6,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn